Smous peut faire référence à :
 le smous des Pays-Bas, race de chien néerlandaise ;
 le , montagne marocaine.

Voir aussi 

 
 Souss
 Sousse
 le smousje, race de chien belge éteinte.